Die Spor Toto Türkiye 3. Futbol Ligi 2004/05 war die vierte Spielzeit der vierthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie begann am 12. September 2004 mit dem 1. Spieltag und endete am 8. Mai 2005 mit dem 30. und letzten Spieltag.

Austragungsmodus 
In der Saison 2004/05 wurde die TFF 3. Lig als viergleisige Liga weitergeführt. Die Gesamtmannschaftszahl wurde von 68 auf 64 reduziert. Diese 64 Mannschaft spielten in vier Gruppen mit jeweils 16 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig bzw. gegen den Abstieg in die Amateurliga. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die Teams auf den zwei letzten Tabellenplätzen aller Gruppen in die Regionale Amateurliga abstiegen. Zusätzlich zu den vier Erstplatzierten stiegen zwei weitere Teams auf. Diese zwei indirekten Aufsteiger wurden in einem Playoff unter den vier Zweitplatzierten bestimmt.

Teilnehmerzusammensetzung 
Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 50 Mannschaften die sechs Absteiger aus der TFF 2. Lig Sidespor, Mustafakemalpaşaspor, Amasyaspor, Gümüşhanespor, Mezitlipor, Iğdırspor die acht Neulinge İskenderun Demir Çelikspor, Nevşehirspor, Hatay Köyhizmetleri SK, Arsinspor, Karsspor, Mecidiyeköy SK, Yeni Burdur Gençlikspor, Akseki Aroma Gençlikspor hinzugekommen. Die Neulinge waren aus den damals regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden und durften an der TFF 3. Lig teilnehmen.

Saisonverlauf

Ligaphase 
İskenderun Demir Çelikspor (Gruppe 1), Pazarspor (Gruppe 2), Kasımpaşa Istanbul (Gruppe 3), Yeni Turgutluspor (Gruppe 4) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Als Absteiger standen zum Saisonende Muşspor, Niğdespor (Gruppe 1), Sinopspor, Amasyaspor (Gruppe 2), Yeniköyspor, Bandırmaspor (Gruppe 3) und Akşehirspor, Izmir Petkimspor (Gruppe 4) fest.

Playoffphase 
Mit dem Erreichen des 2. Tabellenplatzes qualifizierten sich Ceyhanspor, Giresunspor, Boluspor und EGO Spor für die Teilnahme an den Playoffs. In der Playoffphase sollten diese vier Mannschaften in zwei Finalspielen die beiden indirekten Aufsteiger bestimmen, wobei die Playoffs als neutralen Ort für alle Teams in Denizli stattfanden. Per Losverfahren traf Giresunspor auf Ceyhanspor und Boluspor auf EGO Spor.

Beide Playoffspiele wurden am 15. Mai 2005 hintereinander im Denizli-Atatürk-Stadion gespielt. Giresunspor erreichte durch ein 2:0 den Aufstieg in die TFF 2. Lig und Boluspor durch ein 3:2-Sieg.

Besondere Vorkommnisse 
 Zum Saisonstart änderte der Drittligaabsteiger Mezitlispor seinen Vereinsnamen in Mersin Büyükşehir Belediye Futbol Kulübü, kurz Mersin BB FK, um.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle

Play-offs 

|}
Die beiden Sieger qualifizierten sich für die 2. Lig B Kategorisi 2005/06

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org vierthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Spor Toto 3. Lig 2004/05 auf tff.org (türkisch)
 Spor Toto 3. Lig 2004/05 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

2004/05
Fußballsaison 2004/05